Ernest Meighan (1971 - 2014), coureur cycliste bélizien ;
 Thomas Meighan (1879 - 1936), acteur américain ; 
 Tom Meighan (1981 -), chanteur de rock britannique.